TJR – vecchio codice valutario ISO 4217 del Rublo tagico (ora sostituito dal Somoni tagiko-TJS), ex valuta del Tagikistan
 TJR – cantante, musicista, disc jockey e produttore musicale statunitense